Silniční rybník může být:

 Silniční rybník (Bochov) – severozápadně od města Bochov v okrese Karlovy Vary
 Silniční rybník (Dlouhý Újezd) – severovýchodně od vsi Dlouhý Újezd v okrese Tachov
 Silniční rybník (Františkovy Lázně) – západně od města Františkovy Lázně v okrese Cheb
 Silniční rybník (Jihlava) – jihozápadně od vsi Pístov v okrese Jihlava
 Silniční rybník (Kostelec) – jižně od vsi Kostelec v okrese Jihlava
 Silniční rybník (Lipník) – jižně od vsi Lipník (okres Třebíč) v okrese Třebíč
 Silniční rybník (Mariánské Lázně) – jižně od vsi Velká Hleďsebe v okrese Cheb
 Silniční rybník (Miličín) – severozápadně od vsi Petrovice v okrese Benešov
 Silniční rybník (Nárameč) – severovýchodně od vsi Nárameč v okrese Třebíč
 Silniční rybník (Okrašovice) – jihozápadně od vsi Okrašovice v okrese Třebíč
 Silniční rybník (Prosenická Lhota) – jihozápadně od vsi Klimětice v okrese Příbram
 Silniční rybník (Přešťovice) – severovýchodně od vsi Přešťovice v okrese Strakonice
 Silniční rybník (Slavičky) – východně od vsi Slavičky v okrese Třebíč
 Silniční rybník (Slavonice) – severozápadně od města Slavonice v okrese Jindřichův Hradec
 Silniční rybník (Záhoří) – jižně od vsi Záhoří v okrese Jindřichův Hradec

Podobné názvy 
 Dolní silniční rybník – jihozápadně od osady Seníky v okrese Cheb
 Horní silniční rybník – jihozápadně od osady Seníky v okrese Cheb
 Silniční lhotský rybník – severovýchodně od vsi Lhota v okrese Tachov